Mozilla Firefox - open source web preglednik;
Mozilla Thunderbird - program za elektroničku poštu;
Mozilla Foundation - neprofitna organizacija koja vodi Mozilla projekt.